Ligron est une commune française située dans le département de la Sarthe.
Un ligre (ou ligron) est un hybride issu du croisement d'un lion et d'une tigresse.